OSHA steht für:
 Occupational Safety and Health Administration, eine Arbeitsschutzbehörde in den Vereinigten Staaten
 Occupational Safety and Health Act, ein Bundesgesetz zum Arbeitsschutz in den Vereinigten Staaten
 Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)

Osha steht für:
 Osha (Irtysch), linker Nebenfluss des Irtysch in der Oblast Omsk, Föderationskreis Sibirien, Russland

Oshá steht für:
 Ligusticum porteri , Gebirgsblütenpflanze aus der Gattung Ligusticum (Gattung), Unterfamilie Apioideae in der Pflanzenfamilie der Doldenblütler

Abkürzung